Corsi ist der Familienname folgender Personen:
 Achille Corsi (1840–1906), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Charles-Albert Corsi (* 1990), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Cosimo Barnaba Corsi (1798–1870), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof und Kardinal
 Domenico Maria Corsi (1633–1697), italienischer Kardinal der Römischen Kirche und Bischof von Rimini
 Emilia Corsi (1870–1927), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Giordano Corsi (1908–1958), italienischer Fußballspieler

 Giuseppe Corsi da Celano, italienischer Kirchenmusiker und Komponist
 Jacopo Corsi (1561–1602), italienischer Komponist und Mäzen
 Jim Corsi (* 1954), italo-kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Paolo Sassone-Corsi (1956–2020), italienischer Molekularbiologe
 Rina Corsi (1908–??), italienische Opernsängerin (Alt)
 Secondo Corsi, italienischer Automobilrennfahrer
 Simone Corsi (* 1987), italienischer Motorradrennfahrer

Siehe auch:
 Corri
 Korsi